Ostrau ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Ostrau (Bad Dürrenberg), Ortsteil von Bad Dürrenberg im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Ostrau (Bad Schandau), Ortsteil von Bad Schandau in Sachsen
 Ostrau (Elsteraue), Ortsteil von Elsteraue im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Ostrau (Grimma), Ortsteil von Grimma im Landkreis Leipzig, Sachsen 
 Ostrau (Jahnatal), Ortsteil der Gemeinde Jahnatal im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Ostrau (Petersberg), Ortsteil der Gemeinde Petersberg im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
außerhalb Deutschlands:
 Ostrau, deutsche Bezeichnung der Ortschaft Ostrowo (kaschubisch Òstrowò) der heute polnischen Gemeinde Władysławowo
 Ostrau, deutsche Bezeichnung von Ostrov u Stříbra im ehemaligen Landkreis Mies, heute Ortsteil von Kostelec u Stříbra (Tschechien)
 Mährisch Ostrau, heute Ostrava, Stadt in Tschechien
 Ungarisch Ostrau, heute Uherský Ostroh, Stadt in Tschechien
 Ostrau an der Oslau, heute Ostrov nad Oslavou, Minderstadt in Tschechien

Siehe auch:
 Ostrov
 Ostrow (Begriffsklärung)